Die Bad Homburg Open 2022 waren ein Damen-Tennisturnier in Bad Homburg vor der Höhe. Das Rasenplatzturnier der Kategorie WTA 250 war Teil der WTA Tour 2022 und fand vom 19. bis 25. Juni 2022 statt.

Titelverteidigerinnen waren Angelique Kerber im Einzel sowie die Paarung Darija Jurak/Andreja Klepač im Doppel.

Qualifikation 
Die Qualifikation für die Bad Homburg Open 2022 fand am 18. Juni 2022 statt. Ausgespielt wurden vier Plätze für das Hauptfeld des Turniers.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 2022
Tennisturnier in Bad Homburg vor der Höhe